Vor Frue Skole er navnet på flere skoler:

Vor Frue Skole (Næstved) – en katolsk privatskole i Næstved
Vor Frue Skole (Roskilde) – en folkeskole i Roskilde
Metropolitanskolen – kaldtes indtil 1802 Vor Frue Skole